Kerle ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kerle (1877–1961), österreichischer Maler
 Emmerich Kerle (1916–2010), österreichischer Bildhauer
 Jacobus de Kerle (1531/1532–1591), flämischer Komponist

Siehe auch:
 Kärle
 Kerl